Józef Lipiński (1764–1828) – pisarz i pedagog
 Józef Jan Lipiński (zm. 1864) – historyk
 Józef Lipiński (1921–2004) – cichociemny.